

Hydronyme 
 Le Guagno est une rivière française du département Corse-du-Sud de la région Corse et un affluent du fleuve Liamone.

Toponyme 
 Guagno est une commune française située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse.